Спрингдейл:

Австралия 
  — сельская община

Канада 
 Спрингдейл (Ньюфаундленд и Лабрадор) — город
 Спрингдейл (кальдера) — кальдера на Ньюфаундленде

США 
 Спрингдейл (Арканзас) — город в округах Вашингтон и Бентон, штат Арканзас, США.
 Публичная школа Спрингдейл
 Спрингдейл (Айова) — невключённая территория в округе Сидар
 Спрингдейл (Луисфилл) — район Луисвилла (Кентукки) 
 Спрингдейл (Стэмфорд) — район Стэмфорда (Кентукки) 
 Спрингдейл (Мэриленд) — невключённая территория и СОМ в округе Принс-Джорджес
 Спрингдейл (тауншип, Мичеган) — город в округе Менисти
 Спрингдейл (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Редвуд, Миннесота, США.
 Спрингдейл (тауншип, Небраска) — тауншип в округе Вэлли
 Спрингдейл (Нью-Джерси) — невключённая территория и СОМ в округе Кэмден
 Спрингдейл (Северная Калифорния) — невключённая территория в округе Гестон
 Спрингдейл (Огайо) — город в округе Гамильтон
 Спрингдейл (Пенсильвания) — городок (borough) в округе Аллегейни
 Спрингдейл (тауншип, Пенсильвания) — тауншип в округе Аллегейни 
 Спрингдейл (округ Ланкастер, Южная Каролина) — статистически обособленная местность в округе Ланкастер
 Спрингдейл (округ Лексингтон, Южная Каролина) — город в округе Лесингтон
 Спрингдейл (Юта) — город в округе Вашингтон 
 Спрингдейл (Вашингтон) — город в округе Стивенс
 Спрингдейл (Висконсин) — город в округе Дейн
 Спрингдейл (округ Баффало, Висконсин) — город-призрак 
 Спрингдейл-Молл — торговый центр в Мобил (Алабама)

Исторические места, включённые в Национальный реестр:
 Спрингдейл (Тиффин, Огайо)
 Спрингдейл (Крозьер, Виргиния)
 Спрингдейл (Лексингтон, Виргиния)

Другое 
 Спрингдейл — кодовое название некоторых чипсетов Intel Pentium 4